In 2013 werd het 99ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 20 januari tot 19 mei. Santa Cruz werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Eerste fase
De top 4 plaatste zich voor de tweede fase, de anderen speelden een degradatietoernooi.

Tweede fase

Wedstrijd om de derde plaats

Wedstrijd om de derde plaats

Degradatietoernooi

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per